YER steht für:
 Yale Economic Review, US-amerikanische Zeitschrift
 Jemen-Rial (ISO-4217-Code), jemenitische Währung
 Fort Severn Airport (IATA-Code), Flughafen im Reservat Fort Severn 89, Kenora District, Ontario

yer steht für:
 Tarok (Yergam) (ISO-639-3-Code), Plateau-Sprache in Nigeria

Siehe auch:
 JER

Abkürzung